Conyngham Township, un township du comté de Columbia.
 , un township du comté de Luzerne.

Homonymie de townships